MOGI! ou Guaraná Mogi é uma marca de refrigerante pertencente à Refrigerantes Mogi.

História 
Buscando novos horizontes os fundadores Caetano e Benedita Mano, transferiram-se de Capivari para Mogi Mirim em fins de 1949. Tinham um objetivo: aproveitar a grande experiência familiar na produção de refrigerantes e montar o próprio negócio. Conhecimento no ramo não faltava e se o capital inicial seria problema, a vontade e a força de trabalho superariam os desconfortos iniciais de se montar uma modesta fábrica. Tudo se iniciou em 1950 com a produção embalada em garrafas de vidro, embalagem que até hoje ainda tem seus consumidores.

Com o falecimento de Caetano, a segunda geração, dirigida pelo filho Durvalino, iniciou o avanço de seu refrigerante no mercado regional. Bem sucedido, apesar das dificuldades enfrentadas, conseguiu tornar a marca MOGI conhecida e muito bem aceita pelos consumidores, em função de sua reconhecida qualidade. Mantendo a tradição, a partir de 1985, a terceira geração da família assumiu os negócios, já em um período de profundas mudanças tecnológicas. A adaptação das novas tendências de mercado resultou no lançamento das embalagens PET 2000 ml, hoje liderando a força de vendas da empresa.

Assumindo a continuidade dos negócios, a terceira geração fixou a marca MOGI no mercado regional e hoje caminha a passos largos para a conquista de novos consumidores, através de grandes investimentos produtivos, sem jamais abrir mão da chave de seu sucesso: qualidade de seus produtos, somado à força de trabalho e à enorme responsabilidade com que a empresa trata seus clientes e colaboradores.

Refrigerantes do Brasil